Grugnetto ima više značenja:
 Grugnetto, Lodi
 Grugnetto, Pavia